Wedge Tomb von Kilbeg steht für:

 Wedge Tomb von Kilbeg (Donegal)
 Wedge Tomb von Kilbeg (Galway)